Štefan Gajdoš (* 1959) ist ein slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker. Er arbeitet am Astronomischen und geophysikalischen Observatorium der Comenius-Universität in Modra in der Slowakei.

Im Rahmen seiner Beobachtungen entdeckte er zwischen 1998 und 2009 insgesamt 12 Asteroiden, die meisten davon zusammen mit Kollegen.

Der Asteroid (213636) Gajdoš wurde am 9. Mai 2009 nach ihm benannt.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Slowake
Tschechoslowake
Geboren 1959
Mann